Rozgrywki radzieckiej wyższej ligi w sezonie 1973 były trzydziestymi piątymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z drugiej ligi – Pachtakor Taszkent i Szachtar Donieck. Mistrzowski tytuł po raz pierwszy wywalczyła drużyna Araratu Erywań. Królem strzelców ligi został Ołeh Błochin z Dynama Kijów, który zdobył 18 goli.

Zasady przyznawania punktów 
Jeśli w meczu padł remis, to o zwycięstwie decydował konkurs rzutów karnych. Punkty przyznawano według poniższego zestawienia:
 Zwycięstwo: 2 punkty
 Remis – zwycięstwo po rzutach karnych: 1 punkt
 Remis – porażka po rzutach karnych: 0 punktów
 Porażka: 0 punktów

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1974 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim